Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 2008/2009 rozpoczął się 13 grudnia 2008 w stolicy Rosji Moskwie, a zakończył 20 marca 2009 we francuskim La Plagne. Była to 30 edycja Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym. Puchar Świata odbył się w 9 krajach i 18 miastach na 3 kontynentach. Najwięcej zawodów odbyło się we Francji - po 7 dla kobiet i mężczyzn. 

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Kanadyjczyk Steve Omischl, a wśród kobiet Francuzka Ophélie David. W tym sezonie triumfowali: Kanadyjczyk Alexandre Bilodeau wśród mężczyzn oraz ponownie Ophélie David wśród kobiet, dla której był to drugi tytuł z rzędu i zarazem trzeci w karierze.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 HP = half-pipe

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz
 Klasyfikacje mężczyzn
 Klasyfikacje kobiet

2008 w sportach zimowych
2009 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym